

Geografia
Italia
 Villalba – comune del libero consorzio comunale di Caltanissetta
 Villalba – frazione di Guidonia Montecelio nella città metropolitana di Roma Capitale

Porto Rico
 Villalba – città situata nell'entroterra meridionale dell'isola

Spagna
 Villalba – comune della Galizia
 Villalba de Duero – comune della Castiglia e León
 Villalba de Guardo – comune della Castiglia e León
 Villalba de la Lampreana – comune della Castiglia e León
 Villalba de la Loma – comune della Castiglia e León
 Villalba de la Sierra – comune della Castiglia-La Mancia
 Villalba de los Alcores – comune della Castiglia e León
 Villalba de los Barros – comune dell'Estremadura
 Villalba de los Llanos – comune della Castiglia e León
 Villalba de Perejil – comune dell'Aragona
 Villalba del Alcor – comune dell'Andalusia
 Villalba del Rey – comune della Castiglia-La Mancia
 Villalba de Rioja – comune della Rioja
 Collado Villalba – comune della comunità autonoma di Madrid

Venezuela
 Villalba – comune dello Stato federato di Nueva Esparta

Persone
 Carlos Villalba – calciatore argentino
 David Raúl Villalba – calciatore paraguaiano
 Dionisio Emanuel Villalba Rojano – calciatore spagnolo
 Enrique Villalba – ex calciatore paraguaiano
 Fran Villalba – calciatore spagnolo
 Héctor Villalba – calciatore argentino naturalizzato paraguaiano
 Hernán Villalba – calciatore argentino
 Jacinto Villalba – calciatore paraguaiano
 Javier Villalba – attore cinematografico spagnolo
 José Villalba Rubio – militare spagnolo
 Juan Bautista Villalba – calciatore paraguaiano
 Juan Manuel Villalba – ex calciatore paraguaiano
 Julio Villalba – calciatore paraguaiano
 Leonardo Villalba – calciatore argentino
 Lucas Villalba – calciatore argentino
 Luis Héctor Villalba – cardinale e arcivescovo cattolico argentino
 René Villalba – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Roberto Villalba – cestista argentino
 Salvador Villalba – ex calciatore paraguaiano, figlio di Jacinto
 Tomás Villalba – politico uruguaiano
 Walter Villalba – ex giocatore di calcio a 5 paraguaiano, fratello di René

Pagine correlate
 David Villalba
 Stazione di Villalba